

Biografia 
Stevana ha guadagnato reputazione per aver sconfitto John Romero in un deathmatch del videogioco Quake. Stevie ha battuto Romero la prima volta che si sono incontrati, dopo essere stati presentati da un comune amico, Don MacAskill. Dopo l'accaduto, Stevie è stata assunta da Ion Storm, prima come game tester e in seguito come disegnatrice di livelli. La relazione con John Romero si rivelò essere qualcosa di più di un semplice incontro per giocare e nel 1999 cominciarono a vivere assieme. La loro relazione è poi terminata nel 2003. Fino a quel periodo Case era stata impiegata alla Monkeystone Games, compagnia cofondata assieme a Romero. Stevie Case ha scelto il soprannome "Killcreek" basandosi su una banda musicale rock regionale che ammira. Stevie non intendeva che il soprannome le rimanesse attribuito, ma così è successo. Dal 2005 Case è impiegata presso la Tira Wireless.

Collegamenti esterni